Longtan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longtan (köping i Kina, Henan), 
 Longtan (köping i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar